Чемпионат Австрии по конькобежному спорту проводится с 1886 года. Первые чемпионаты были открытыми. Спортсмены соревновались на одной дистанции (в 1886 – 1891 годах – на 1600 метров, в 1896 году – на 1500 метров). В 1888 – 1890 годах российский конькобежец Александр Паншин трижды  становился чемпионом Австрии.

В 1896 году вместе с мужским чемпионатом прошло первое первенство Австрии среди юниоров.

С 1903 года чемпионат проводился на трех дистанциях – 500, 1500 и 5000 метров. 

С 1915 по 1927 года из-за первой мировой войны чемпионат не проводился.

С 1928 года чемпионат Австрии проводится в классическом многоборье.

С 1939 по 1948 года из-за второй мировой войны чемпионат не проводился.

В 1965 году на олимпийском стадионе в Инсбруке прошёл первый чемпионат Австрии среди женщин. Они соревновались на двух дистанциях – 500 и 1000 метров.

С 1985 года чемпионат Австрии среди женщин проводится в классическом многоборье.

С 1997 года проводится отдельный чемпионат Австрии среди юниоров.

Чемпионы и призёры

Мужчины

Женщины

Юниоры

Ссылка 
 Результаты чемпионатов Австрии в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft 

Соревнования по конькобежному спорту в Австрии
Конькобежный спорт
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту